9 жіноча шахова Олімпіада відбулась з 20 листопада по 6 грудня 1980 року, в столиці Мальти, місті Ла Валетта. Жіноча шахова Олімпіада проходила разом з 24 чоловічою.  

В змаганнях взяли участь 42 команди (Нігерія вибула), в складі яких було 162 шахістки, серед яких 1 гросмейстер (чоловіки), 1 міжнародний майстер (чоловіки), 6 гросмейстерів (жінки) та 27 міжнародних майстрів (жінки).

Турнір вперше проходив за швейцарською системою.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години 30 хвилин, потім 60 хвилин на наступні 16 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 Святослав Ю. Р. З історії шахових олімпіад. — Київ: Здоров'я, 1983. — 240 с.
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1980 у шахах
Спорт на Мальті
Листопад 1980
Грудень 1980